— японская детская писательница, лауреат многочисленных национальных литературных премий.

Биография 
Родилась в семье адвоката. В 1942 году Миёко окончила Высшую женскую школу «Тоё» и в 18 лет, ещё во время войны, начала писать рассказы и сказки. В 1945 году эвакуировалась в Нагано, где познакомилась с одним из зачинателей японской детской литературы, Дзёдзи Цубота, который и стал литературным учителем молодой писательницы. По его же рекомендации в 1948 году в детском журнале «Дова Кёсицу» состоялся её дебют. Вместе со своим мужем, фольклористом и руководителем театра кукол Такуо Сэгава, она отправляется путешествовать по стране. В поездке она слушает и записывает сказки крестьян и рыбаков. Она открывает для себя любимого героя японских народных сказок крестьянского парня Таро, которого впоследствии сделала героем трёх своих повестей-сказок: «Приключения Таро в стране гор» (1960), «Таро и Огненная птица» (1965) и «Малыш Таро» (1970). За первую из них в 1960 году писательница была удостоена диплома имени Х. К. Андерсена, а в 1979 году по этой повести был снят полнометражный аниме-мультфильм (режиссёр Кириро Ураяма), который приобрёл большую популярность во всем мире, в том числе в СССР (в советском прокате шёл под названием «Таро — сын дракона»). На русском языке сказки Мацутани издавались в 1970-е годах в переводе Г. Ронской и с иллюстрациями Г. Калиновского и Т. Сорокиной.

Произведения, изданные в русском переводе 
  (1960)
  (1965)
  (1970)
  (1968)
  (1971)
  (1975)
 Маленькие сказки:
 Как мыши золотые монеты проветривали
 Погонщик быков и Ямамба
 Дух бедности
 Как барсук чайником оборотился

Экранизации произведений 
  (1976)
  (1979, по сказке «Таро в стране гор»)
  (1979, ТВ, по сказке «Таро и Огненная птица»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Миёко Мацутани
 Биографическая справка
 Г.Ронская. Сказки Миёко Мацутани

Лауреаты премии имени Х. К. Андерсена
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Японии
Писательницы Японии